Příjmení Škultéty nosí více osobností:

 Alexander Škultéty (* 1929) – slovenský fotbalový brankář
August Horislav Škultéty (1819–1892) – slovenský básník a etnograf
 Gustáv Škultéty (1911–1994) – slovenský fotbalista a trenér
 Ján Škultéty (1923–2011) – slovenský komunistický politik
 Jozef Škultéty (1853–1948) – slovenský literární kritik, historik, jazykovědec, publicista a překladatel
 Jozef Škultéty (* 1930) – slovenský vysokoškolský profesor, hispanista 
 Michaela Škultéty (* 1972) – česká překladatelka z němčiny
 Milan Škultéty (* 1962) – slovenský fotbalista
 Severín Škultéty (1550–1600) – evangelický kněz, pedagog a náboženský spisovatel
 Vladimír Škultéty (* 1981) – český filmový herec a režisér

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení